Осада Детройта:

 Осада Детройта (1763) — сражение, состоявшееся c 9 мая по 31 октября 1763 года между британскими войсками и восставшими коренные американцы в рамках Восстание Понтиака.
 Осада Детройта (1812) — сражение, состоявшееся с 15 по 16 августа 1812 года между британскими и американскими войсками в рамках Англо-американской войны 1812—1815 годов.

Осады по городам